Joel Berti (17 de Dezembro de 1971) é um ator estadunidense, mais conhecido por seu trabalho como William Chandler na telenovela Fashion House. Joel é irmão de Chiara Berti, uma das participantes mais polêmicas da terceira edição do Big Brother estadunidense.

Filmografia

Televisão 
 2006 Fashion House como William Chandler
 2000 Touched by an Angel como Zach
 2000 Pensacola: Wings of Gold como Capt. Joseph "Ski" Zabronski
 2000 Pacific Blue como Donny Lynch
 1999 Martial Law como Patrick
 1999 Rude Awakening como Brian
 1997 Silk Stalkings como Mark Stavros
 1997 USA High como Paul Ember

Cinema 
 2007 Beer Friday como Kyle
 2003 Fish Without a Bicycle como Aaron
 2003 Jack Woody como Blain

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos